Le Championnat de France d'échecs des clubs 2014-2015 est sous la dénomination de Top 12 le plus haut niveau du championnat de France de ce sport.

Douze clubs participent à cette édition de la compétition. Le Top 12 2014-2015 était le 35e Championnat de France d'échecs par équipes.
L'équipe championne est Bischwiller battant le champion en titre Clichy-Echecs-92 à la deuxième place. Poitiers-Migne Échecs, Vandœuvre-Échecs et Grasse Échecs étaient issus de la Nationale 1 de l'année précédente. Vandœuvre est le seul promu à rester en place, tandis que Metz Fischer est relégué aux côtés de Poitiers-Migne et Grasse.

Résultat
Bischwiller remporte le championnat de France grâce à sa victoire sur Clichy lors de la sixième ronde (2 parties à 1 et cinq parties nulles).

Modalités 
Les douze équipes participantes ont disputé un seul tournoi. Le classement était déterminé par le nombre de points de l'équipe (3 points pour une victoire, 2 points pour un match nul, 1 point pour une défaite, 0 point pour une défaite sans combat). En cas d'égalité, la comparaison directe aurait tranché en premier, suivie du solde des points du tableau (différence entre le nombre de parties gagnantes et perdantes).

Les compétitions se sont déroulées du 30 mai au 9 juin 2015 au Grau-du-Roi.

Généralités
Les équipes participantes étaient autorisées à inscrire un maximum de 16 joueurs, dont au moins une Française et un Français. Les joueurs masculins et les joueuses étrangères devaient avoir une cote Elo d'au moins 2000 .

Tous les clubs n'ont pas utilisé le quota, Évry a signalé 10 joueurs, Poitiers-Migne 13 et Strasbourg 15. Tous les joueurs signalés n'ont pas également été utilisés. Évry et Grasse se sont débrouillés avec neuf joueurs, tandis que Montpellier comptait 15 joueurs disputant au moins un match. Au total, 132 joueurs ont été utilisés, dont 38 n'ont pas raté un match.

La joueuse avec le plus de points de la saison a été Almira Skripchenko (Clichy) avec 9 points en 10 matchs, tandis que Romain Édouard et Jean-Pierre Le Roux (tous deux de Bischwiller) ont récolté chacun 8,5 points en 11 matchs. Avec Isabelle Malassagne (Clichy) et Thomas Dionisi (Bois-Colombes) deux joueurs ont atteint 100% sur un partie chacun.

Clubs participants  
 Bischwiller
 Cercle d'échecs de Bois-Colombes
 Châlons-en-Champagne
 Clichy 
 Grasse
 Évry
 Metz
 Montpellier
 Mulhouse 
 Poitiers
 Strasbourg
 Vandœuvre

Compétition

Classement

Effectifs 
Les tableaux ci-dessous contiennent les informations suivantes :

 N° : numéro de classement
 Titre : titre FIDE en début de saison (rating list mars 2010) ; GM = Grandmaster , IM = Master International , FM = FIDE Master , WGM = Women's Grandmaster , WIM = Women's International Master , WFM = Women's FIDE Master , CM = Candidate Master , WCM = Women's Candidate Master
 Elo : Classement Elo en début de saison (Rating list de mars 2010) ; pour les joueurs sans classement Elo, le classement national est indiqué entre parenthèses
 Nation : nationalité selon la liste de notation de mars 2010 
 G : Nombre de parties gagnantes
 R : Nombre de matchs nuls
 V : Nombre de parties perdantes
 Points : nombre de points obtenus
 Jeux : Nombre de jeux joués

Bischwiller

Clichy-Echecs-92

C.E. de Bois-Colombes

Cercle d'échecs de Strasbourg

Évry Grand Roque

Mulhouse Philidor

Montpellier Échecs

Échiquier Chalonnais

Vandœuvre-Échecs

Grasse Échecs

Metz Fischer

Poitiers-Migne Échecs

Remarques
 Le match entre Évry et Grasse s'est terminé 2-0 pour Évry mais a été marqué 1-1 en raison de l'utilisation d'un joueur inéligible. Jules Moussard avait joué une compétition pour la deuxième équipe d'Évry dans la même saison et aurait donc dû disputer un maximum de dix compétitions dans le top 12. Alors qu'il a disputé les onze compétitions, son match du dernier tour contre Manuel Apicella (Grasse) a été marqué 1-1 pour Apicella.

Liens externes 
 
  
 Compétitions par équipes sur echecs.asso.fr contient les tables des compétitions par équipes depuis 2002.

Voir aussi 
 Coupe de France des clubs d'échecs

Notes et références 

2014-2015
Echecs M1